Ла Коријенте има више значења:

 Ла Коријенте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Коријенте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Коријенте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Коријенте (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику